Virgo, a Virgem, é uma constelação do zodíaco. O genitivo, usado para formar nomes de estrelas, é Virginis. 

As constelações vizinhas, segundo as fronteiras modernas, são o Boieiro, a Cabeleira de Berenice, o Leão, a Taça, o Corvo, a Hidra, a Balança e a Serpente.

Tabela de estrelas 

N.B. : Os valores numéricos provêm de dados obtidos pelo satélite Hipparcos

História e mitologia 
Uma das identidades mitológicas da Virgem é Têmis, deusa da justiça, que, desgostosa com o comportamento humano, ascendeu aos céus. Em outras versões é identificada com Astreia, filha de Zeus e Têmis, que viveu entre os homens durante a Idade de Ouro. Com a decadência da humanidade, retirou-se para os céus onde foi transformada na constelação da Virgem. Um de seus atributos era a balança, daí a proximidade de sua constelação com a constelação zodiacal da Libra..

Ver também 
 Bright Star Catalogue
 Hipparcos Catalogue
 Virgem (astrologia)